Розанова — жіноча форма російське прізвище Розанов, єврейського походження (від жіночого імені «Роза»)

Відомі персоналії
 Розанова Ірина Юріївна — російська акторка театру та кіно Заслужена артистка Росії (1995).
 Розанова Євгенія Костянтинівна — російська акторка театру та кіно.
 Розанова Лариса Миколаївна (1918—1997) — Герой Радянського Союзу.
 Розанова Марія Василівна ( 1929) — літераторка, публіцистка, видавниця, дружина дисидента Андрія Синявського.
 Розанова Ольга Володимирівна (1886—1918) — одна з видатних художниць російського авангарду.
 Розанова Людмила Семенівна (1938—2008) — радянська і російська вчена-археолог.

Див. також 
 Розанов

Російські прізвища